Ахмад ар-Рузейкы (; 18 февраля 1938, ар-Рузейка, Армант, Египет) — египетский чтец Корана.

Биография 
Шейх Ахмад ар-Рузейкы родился 18 февраля 1938 года в деревушке ар-Рузейка района Армант области Луксор в Верхнем Египте.

Будучи подростком, Ахмад начал обучение в обычной сельской школе. Однажды в 1951 году он увидел, как толпа его односельчан собралась вокруг громкоговорителя, жадно слушая передававшееся по радио чтение Корана уроженца того же района шейха ‘Абдуль-Басита ‘Абдус-Самада. Люди были в изумлении и восторге от чтения шейха. С этого дня жизнь юноши круто изменилась. Он покинул прежнее место учёбы и поступил в куттаб — религиозную школу, где наизусть заучивался Коран. Когда его отец узнал об этом, он крайне обрадовался и всеми силами поддержал его в этом начинании.

Шейх ар-Рузейкы выучил Коран за 3 года под руководством шейха Махмуда Ибрахима. Затем он изучил 10 кыраатов под руководством великого шейха Мухаммада Салима Хаммады, учителя шейха ‘Абдуль-Басита.

В возрасте 20 лет шейх ар-Рузейкы поступил в Музыкальный институт, где под руководством известного музыканта и журналиста Махмуда Кямиля изучил искусство арабской музыки. Там он научился петь и играть на ‘уде.

С 1961 по 1974 годах шейх ар-Рузейкы проживал в Луксоре. В 1974 году он присоединился к Каирскому радио и стал одним из известных в Египте чтецов Корана.

В 1982 году шейх ар-Рузейкы был назначен чтецом в каирской мечети «ас-Сеййда Нафиса».

Начиная с 1970-х годах шейх ар-Рузейкы боролся за учреждение Союза Чтецов Египта, который был образован в 1984 году, и оставался его главным секретарём вплоть до своей смерти в 2005 году.

Ссылки 
 Аудио на сайте Islamweb
 Подробная биография asrawy.com
 The Art of Reciting the Qur’ān by Kristina Nelson, 1985, The University of Texas Press, ISBN 9774245946

Декламаторы Корана